Die 14. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 8. bis zum 14. Juli 2006 in Amstelveen statt. Die deutsche Auswahl konnte den Titel zum ersten Mal erringen.

Teilnehmer 
   (Weltmeister 2002)
   (Olympiasieger 2004) 
   (Titelverteidiger, Vizeweltmeister, Olympiazweiter und Gastgeber)
   (Dritter der Weltmeisterschaft)
   (Vierter der Weltmeisterschaft)
   (Olympiasechster und Sieger der Champions Challenge 2005)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

2006
Hockey 2006
Sportveranstaltung in Amstelveen
Hockeywettbewerb in den Niederlanden
Wagener-Stadion